Petříkov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Petříkov (okres České Budějovice)
 Petříkov (okres Praha-východ)